Jozef Van Nevel (1926-2012), een Belgisch politicus
Luc Van Nevel (1947), een Belgisch ondernemer
Leo Van Nevel (1931), een Belgisch dirigent/componist
Paul Van Nevel (1946), een Belgisch dirigent (broer van Leo)
Erik Van Nevel, een Belgisch zanger en dirigent (zoon van Leo)